Emiliano Spataro (Buenos Aires, 25 de maio de 1976) é um automobilista argentino.

Pilotos de automóvel da Argentina
Pilotos de Fórmula 3 Sul-Americana
Pilotos campeões de Fórmula 3